Debden est un toponyme pouvant faire référence à:

Debden, ville de la Saskatchewan

Debden, suburb de la ville de Loughton au Royaume-Uni
Debden House, centre d'éducation pour adulte
Debden, station du métro de Londres
Debden, village du district d'Uttlesford dans l'Essex
RAF Debden, ancienne base militaire de la Royal Air Force

Homonymie de toponyme